Skötkobben kan syfta på följande platser:

Åland 

 Skötkobben (sydöst Föglö, Åland), skär, 
 Skötkobben (syd Föglö, Åland), skär,
 Skötkobben (öst Föglö, Åland), skär,